Андреас Хёукеланн (; род. 12 апреля 1993 года в Берум, Норвегия), известный как Tix (стилизованное написание TIX) — норвежский музыкант, продюсер и автор песен. Представитель Норвегии на конкурсе песни Евровидение 2021 с песней «Fallen Angel» («Падший ангел»).

Имеет синдром Туретта, состояние, характеризующееся непроизвольными движениями, называемые тиками. В детстве над ним издевались из-за его состояния и называли «тиками», которые он позже превратил в свой сценический псевдоним.

Помимо того, что он музыкант, Андреас является защитником психического здоровья, и делится своим опытом переживаний по поводу синдрома Туретта, одиночества и суицидальных мыслей.

Карьера 
В сентябре 2016 года Tix выпустил свой дебютный альбом Dømt og berømt («Обречённый и знаменитый»), который занял 2-е место в хит-параде VG-lista.

Tix также является соавтором песни «Game Time» («Время игры») рэперов Флоу Райда и Sage the Gemini. и «Sweet but Psycho» («Милая, но ненормальная») для Эйвы Макс.

Tix победил на национальном отборе на конкурс песни Евровидение 2021 Melodi Grand Prix 2021 и будет представлять Норвегию на конкурсе песни Евровидение 2021 с песней «Fallen Angel» («Падший ангел»). 18 мая Tix выступил в первом полуфинале, где занял десятое место, набрав 115 баллов, и прошёл в финал конкурса. В финале Tix выступил под двадцать вторым номером и по итогу занял восемнадцатое место, набрав 75 баллов (15 баллов от жюри и 60 баллов от телезрителей).

Tix также стал обладателем шуточной премии Барбары Декс, выдающейся за худший или самый нелепый костюм на "Евровидении".

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания 

Певцы и певицы Норвегии
Представители Норвегии на «Евровидении»